Чемпионат мира по международным шашкам в молниеносной программе среди женщин 2012 года () проводился 22 августа в городе Лилль (Франция) под эгидой Международной федерации шашек ФМЖД. В них приняли участие 23 спортсменки из 5 стран.

Результаты 
GMIF — международный гроссмейстер

MIF — международный мастер

MFF — мастер ФМЖД

Ссылки 
таблица

Международные спортивные соревнования в Лилле
2012 год в шашках
Чемпионаты мира в 2012 году
События 22 августа
Август 2012 года
Шашки во Франции
Спорт во Франции в 2012 году
Женские спортивные соревнования